
Termin -{MLN}- ima više značenja.
 Motilin, intestinalni hormoni
 Markovnikova logička mreža, probabilistička logika